Brunella Gasperini, (1918-1979), fut une journaliste et écrivaine italienne ;
 Nicoletta Gasperini (1950-1989), fille de Brunella, journaliste, a collaboré à des revues hebdomadaires et magazines de musique.
 Gian Piero Gasperini (1958-), joueur et entraîneur italien de football ;
 Maurizio Gasperini, physicien et cosmologiste italien.

Patronyme italien